Claudio Pellegrini puede referirse a
 Claudio Pellegrini (físico) (1935-)
 Claudio Pellegrini (futbolista) (1955-)